Исае́вич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Исаевичи — малороссийский дворянский род.
 Исаевич, Георгий Александрович (1940—1995) — советский и белорусский организатор промышленности, лауреат Государственной премии СССР.
 Исаевич, Дмитрий Григорьевич (1889—1973) — украинский общественный и политический деятель, член Всероссийского учредительного собрания, журналист.
 Исаевич, Ярослав Дмитриевич (1936—2010) — украинский историк, общественный деятель, академик НАН Украины.